

Пенчин — село, Берестейська область, Барановицький район, Городищенська сільська рада.
 Пенчин — село, Гомельська область, Буда-Кошельовський район, Гусевицька сільська рада.